Die Abkürzung PFS steht für:
 Perfect Forward Secrecy, Folgenlosigkeit in der Kryptographie
 Post-Finasterid-Syndrom, Begriff im Zusammenhang mit Nebenwirkungen bei der Behandlung mit dem Arzneistoff Finasterid
 Progressionsfreies Überleben, medizinischer Begriff aus der Onkologie
 Pädagogisches Fachseminar, Ausbildungseinrichtung für Lehrer in Baden-Württemberg
 Professional File System, ein für den Amiga entwickeltes Dateisystem
 Probleme des Friedens und des Sozialismus, die deutschsprachige Ausgabe der Zeitschrift World Marxist Review
 Planetares Fourier-Spektrometer
 Portable Floating-point Streams, ein offenes HDR-Grafikformat (Dateiendung .pfs)

Abkürzung